Akamas – półwysep na Cyprze

W mitologii greckiej 
 Akamas – książę w mitologii greckiej. Był synem Tezeusza i Fedry oraz bratem Demofonta.
 Akamas – syn Eusorosa, przywódca Tracjan pod Troją. Ares przybrał jego postać, żeby nawoływać Trojan przeciwko Achajom. Został zabity przez Ajasa, syna Telamona.
 Akamas – syn przedstawiciela trojańskiej starszyzny – Antenora i Teano, siostry Hekabe. Przywódca Dardanów pod Troją. Został zabity przez Filokteta lub – jak inni twierdzą – przez Merionesa z Krety.
 Akamas – jeden z zalotników Penelopy, pochodził z wyspy Dulichium.
 Akamas – Tebańczyk, który zasadził pułapkę na Tydeusa wracającego z Teb. Został przez niego zabity.
 Akamas – mieszkaniec Etolii, który znajdował się w armii Siedmiu przeciw Tebom.